Il Montgomery Open 1979 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 1ª edizione del Montgomery Open che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1979. Si è giocato a Montgomery (Alabama) negli Stati Uniti dal 12 al 18 giugno 1979.

Campioni

Singolare 

 Trey Waltke ha battuto in finale  Vince Van Patten 6-2, 4-6, 7-5

Doppio

 Eric Friedler /  Erik Van Dillen hanno battuto in finale  Tom Leonard /  Jerry Van Linge 4-6, 6-3, 7-6

Collegamenti esterni